Bernet peut désigner:

Toponyme 
 Monlaur-Bernet, une commune française
 Bernet, ancienne commune française de la Haute-Garonne, aujourd'hui intégrée à Billière.

Patronyme 
 Jean Melchior Dabadie de Bernet (1748-1820), général français
 Jean-Joseph Melchior Dabadie de Bernet (1760-1812), général français
 Capitaine Bernet (1775-1856), botaniste français
 Albert Bernet (1883-1962), régionaliste occitan
 Ralph Bernet (1927-), parolier et compositeur français
 Jordi Bernet (1944-), dessinateur de BD
 Anne Bernet, écrivain
 Joan Bernet Toledano (1924-2009), dessinateur espagnol

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme